El Torneig d'Hamburg 2014, oficialment conegut com a bet-at-home Open 2014, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP. La 107a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 20 de juliol de 2014 a l'Am Rothenbaum d'Hamburg, Alemanya.

El tennista argentí Leonardo Mayer va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014